Михаи́л Серафи́мович Ме́йер (30 августа 1936, Москва — 19 апреля 2022) — советский и российский историк-тюрколог, специалист по османской истории. Доктор исторических наук, профессор. Отец Максима Мейера.

Биография 
Окончил Институт восточных языков (ныне — ИСАА) при МГУ в 1960 году. В 1965 году стал кандидатом, а в 1990 году — доктором исторических наук. Профессор (1992), подготовил трёх кандидатов наук (на 1998 год).

Директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ (1994—2012), президент Института стран Азии и Африки с декабря 2012 года, заведующий кафедрой истории Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ (1990).
Сфера научных интересов — история Османской империи, проблема интегрирования Ближнего и Среднего Востока в Мир-Систему. Член редакционного совета журнала «Восточная коллекция».

Критика 
Взгляды М. С. Мейера по вопросу геноцида армян неоднократно критиковались специалистами и различными организациями, и рассматриваются как отрицание геноцида армян. В частности, 11 июня 2013 года в эфире телеканала «Культура» Мейер выдвинул ряд тезисов, которые историк, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона В. А. Захаров определил как искажение исторических фактов.

Труды 
 Османская империя в XVIII веке: черты структурного кризиса. — : ГИВЛ, 1991.
 История Турции в средние века и новое время (совместно с Д. Е. Еремеевым). — : МГУ, 1992.
 Докторская диссертация: Социально-политический кризис Османской империи в XVIII веке. — , 1989. — 396 л. (МГУ, ИСАА.) Автореф.: — , 1989. — 31 с.
 Социально-экономический строй Османской империи в XVII—XVIII веках // История стран Азии и Африки в нов. время. — : 1971. — С. 215—232.
 Некоторые черты аграрных отношений в Османской империи // Историография стран Востока: (Проблемы феодализма). — : 1977. — С. 179—293.
 О соотношении светской и духовной власти в османской политической системе в XVI—XVIII вв. // Ислам в истории народов Востока. — , 1981. — С. 51—62.
 Экономические проблемы Османской империи XVI—XVIII вв. в современной турецкой и западной историографии // Соц.-экон. проблемы генезиса капитализма. — , 1984. — С. 224—248.
 Новые явления социально-политической жизни Османской империи во второй половине XVII—XVIII в. // Османская империя: Система государственного управления и этнорелигиозн. отношения. — , 1986. — С. 55—185.
 Османская империя // Всемирная история экономической мысли. — Т. 1. — , 1987. — С. 343—353.
 Вместо введ.: Внешнеэкон. связи Османской империи в современной немарксистской историографии // Внешнеэкономические связи Османской империи в нов. время (конец XVIII — начало XX в.). — , 1989. — С. 7—24.
 Особенности экономической жизни городов Османской империи в XVI—XVIII вв./ Зарубежный Восток. Вопросы экономической истории городов. — , 1990. — С. 5—32.
 Кризис имперских порядков: меняющиеся отношения центра и периферии / Османская империя: государственная власть и социально-политическая структура. — , 1992. — С. 66—81.
 Османская империя в XIV—XV вв. / История Востока. — Т. 2. — , 1995. — С. 493—504.
 Основные этапы ранней истории русско-турецких отношений / Османская империя: проблемы внешней политики и отношений с Россией. — , 1996. — С. 47—117.

Награды 
 Орден Восходящего солнца (Япония; ноябрь 2010)
 Заслуженный профессор Московского университета (2003)

Примечания

Литература 
 Turcica et ottomanica. Сборник статей в честь 70-летия М. С. Мейера. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2006.

Ссылки 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Публикации в системе ИСТИНА МГУ

Историки по алфавиту
Историки СССР
Востоковеды СССР
Историки России
Востоковеды России
Мир-системщики
Османисты
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Директора Института стран Азии и Африки
Заслуженные профессора МГУ
Авторы энциклопедий и словарей
Отрицатели геноцида армян